

Приріченське — село, Актогайський район, Павлодарська область
 Приріченське — село, район Беїмбета Майліна, Костанайська область